Jalgaon kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jalgaon, Maharashtra, 
 Jalgaon (distrikt), Maharashtra, 
 Jalgaon (flygplats), Maharashtra, 
 Jalgaon, Ratnagiri, Maharashtra, 
 Jalgaon Jamod, ort, Buldana, Maharashtra, 

Robotskapade Indienförgreningar